Albino Michielli – alpinista italiano
 Andrea Michielli, detto Andrea Vicentino – pittore italiano
 Davide Michielli – giocatore di curling italiano
 Giuseppe Michielli – ex combinatista nordico italiano
 Mario Michielli – compositore italiano